Torben Bille ist der Name folgender Personen:

* Torben Bille (Schauspieler) (1945–1993), dänischer Schauspieler
 Torben Bille (Journalist) (1949–2013), dänischer Musikjournalist und Veranstalter

Siehe auch:
 Torbern Bille